Большие Бутырки — название населённых пунктов в России:

 Большие Бутырки — село в Мантуровском районе Курской области.
 Большие Бутырки — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Большие Бутырки — деревня в Пестречинском районе Татарстана.
 Большие Бутырки — до 1922 года название села Мамонтово в Мамонтовском районе Алтайского края.